Ernst Marischka – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico austriaco
 Hubert Marischka – tenore, regista e sceneggiatore austriaco
 Otto Marischka – calciatore tedesco